Арденнская операция:

 Арденнская операция (1914)
 Арденнская операция (1944—1945)